Kota Ogi (Mino, Gifu, 5 de maio de 1983) é um futebolista profissional japonês que atua como goleiro.

Carreira 
Kota Ogi começou a carreira no Vissel Kobe. 

Naturais de Mino
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vissel Kobe